De vijfde etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 23 augustus 2017 van Benicàssim naar Alcossebre (Ermita de Santa Lucia). De etappe was een 175,7 kilometer lange heuvelachtige rit, met finish bergop. Onderweg waren er vijf gecategoriseerde beklimmingen, drie van de 2e en twee van de 3e categorie, en er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers 
  John Degenkolb (Trek-Segafredo), DNS door ziekte
  Youcef Reguigui (Team Dimension Data), DNF

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

 5
Sport in Valencia (autonome gemeenschap)